Пелеш () — польский дворянский герб.

Описание и легенда 
В красном поле два меча, положенных наподобие Андреевского креста так, что рукоятками они обращёны вниз, а остриями вверх. На шлеме три страусовых пера.

Счастливо оконченный поединок на войне дал право победителю на такое знамя. Эта эмблема встречается очень часто в наших гербах во свидетельство мужества тех, кому она усвоена. Для примера указываем на гербы .

Герб используют

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.

Ссылки 
 Гербы белорусской шляхты: [www.lyczkowski.net/ru/gerby-belorusskoj-shljahty/bukvy-p-r.html герб Пелеш] 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением меча
Гербы с изображением трёх страусовых перьев